La Kubok SSSR 1982 fu la 41ª edizione del trofeo. Vide la vittoria finale della Dinamo Kiev, che così conquistò il suo sesto titolo.

Formula 
Fu confermata la formula della precedente stagione, con due fasi: nella prima fase parteciparono le 22 squadre della Pervaja Liga 1982 e 16 delle 18 squadre di Vysšaja Liga 1982 (tutte ad eccezione di Dinamo Tbilisi e Dinamo Kiev).

Le 38 formazioni furono divise in 7 gironi, cinque da sei squadre e due da quattro squadre; venivano ammesse alla seconda fase le prime due classificate dei gironi da sei e la prima classificata dei giorni da quattro. Nei gironi furono giocate partite di sola andata, in campo neutro, attribuendo due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Nella seconda fase vennero disputati quattro turni ad eliminazione diretta con gare di sola andata; in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari venivano giocati i supplementari; in caso di ulteriore parità venivano calciati i tiri di rigore. Dinamo Tbilisi e Dinamo Kiev entrarono in scena direttamente dai quarti di finale.

Prima fase

Girone 1

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Dinamo Minsk e Daugava Riga

Risultati

Girone 2

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Tavrija Simferopol' e Dnepr

Risultati

Girone 3

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: SKA Rostov e Neftçi Baku

Risultati

Girone 4

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Paxtakor e Ararat

Risultati

Girone 5

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Fakel e Torpedo Mosca

Risultati

Girone 6

Classifica finale 

 Ammesso alla seconda fase: Kuban'

Risultati

Girone 7

Classifica finale 

 Ammesso alla seconda fase: Iskra Smolensk

Risultati

Seconda fase

Ottavi di finale 
Le gare furono disputate il 14 marzo 1982.

Quarti di finale 
Le gare furono disputate il 21 marzo 1982. Entrarono in scena Dinamo Kiev e Dinamo Tbilisi.

Semifinali 
Le gare furono disputate il 10 e il 29 aprile 1982.

Finale

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1982

Collegamenti esterni 
  Coppa sovietica 1982 su RSSSF.com
 

Calcio nel 1982
1982